Wartislav VI. Pomořanský (1345 – 13. června 1394) byl člen rodu Greifenů. V letech 1365 až 1377 vládl společně se svým bratrem Bogislavem VI. Pomořansku-Wolgastu. Od roku 1377 byl samostatným vládcem Pomořanska-Barthu.

Život 
Wartislav se narodil jako nejstarší syn vévody Barnima IV. Pomořanského a jeho manželky Žofie z Werle.

Vládcem se se svým bratrem stal v roce 1365 po smrti otce, v roce 1372 bylo Pomořansko-Wolgast smlouvou z Anklamu rozděleno na východní vévodství Pomořansko-Stolp (od řeky Sviny k řece Łeba), které ovládl Wartislavův strýc Bogislav V., a na západní vévodství Pomořansko-Wolgast, ovládané Wartislavem VI. a jeho mladším bratrem Bogislavem VI. V roce 1377 bylo Pomořansko-Wolgast rozděleno na menší Pomořansko-Wolgast, kde vládl Bogislav VI., a Pomořansko-Barth, kde vládl Wartislav VI. V roce 1396 Bogislav VI. zemřel v Klępino Białogardzkie bez mužského dědice a obě části Pomořanska-Wolgastu byly spojeny pod vládou Wartislava VI.

Manželství a potomci 
Wartislav se oženil s Annou Meklenburskou, dcerou vévody Jana I. Meklenburského. Manželé spolu měli tři dětiː

 Barnim VI. Pomořanský (1365–1405)
 Wartislav VIII. Pomořanský (1373–1415)
 Žofie Pomořanská, ⚭ 1388 Jindřich Brunšvicko-Lüneburský (1358–1416), kníže z Lüneburgu, kníže z Wolffenbüttelu, brunšvicko-lüneburský vévoda

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1345
Úmrtí 13. června
Úmrtí v roce 1394
Pomořanští vévodové
Greifenové
Muži